Desa Bantaragung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bantaragung (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 108,39), Jawa Barat, 
 Desa Bantaragung (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 106,72), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar